Vogtshaus steht für
 Vogtshaus Oschatz, Sachsen
 Vogtshaus (Steinen), Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Vogtsburg
 Vogthaus
 Vogtshof